Mario Andretti
 Michael Andretti, figlio di Mario
 Marco Andretti, figlio di Michael
 Jeff Andretti, figlio di Mario
 Aldo Andretti, fratello gemello di Mario
 John Andretti, figlio di  Aldo
 Adam Andretti, figlio di  Aldo

Pagine correlate
 Andretti Bain, un atleta bahamense specialista dei 400 metri
 Andretti Green Racing, una scuderia automobilistica statunitense di Michael Andretti